Бермудо:

 Бермудо I — король Астурии в 789—791 годах
 Бермудо II — король Галисии (982—984), затем король Леона (984—999)
 Бермудо III — король Леона (1028—1037)
 Хуан Бермудо  (ок. 1510 — ок. 1565) — испанский теоретик музыки и композитор